Nurn bezeichnet
 Nurn (Steinwiesen), Ortsteil des Marktes Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern
 einen Teil der vom englischen Schriftsteller J. R. R. Tolkien erdachten Phantasiewelt, siehe Regionen und Orte in Tolkiens Welt#Nurn